Тимано́вский — фамилия. Известные носители:

 Тимановский, Андрей Тихонович (1850—1908) — юрист, писатель, журналист, действительный статский советник, редактор-издатель «Варшавского дневника»
 Тимановский, Николай Степанович (1889—1919) — русский офицер, белогвардеец, генерал-майор, участник Русско-японской, Первой мировой и гражданской войн.

См. также 
 Тимановская (значения)